Сеню́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08412.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 153 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 75 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 48 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 64,0 %, в 1999 году было 44,0 %). Из 48 активных работали 38 человек (25 мужчин и 13 женщин), безработных было 10 (7 мужчин и 3 женщины). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны